Нурсола — название населённых пунктов в России:

 Нурсола — деревня в Куженерском районе Марий Эл.
 Нурсола — деревня в Куженерском районе Марий Эл.
 Нурсола — деревня в Сернурском районе Марий Эл.